Tully peut désigner :

Toponymes

Tully, petite ville du Queensland, en Australie sur la "Bruce Highway".

Tully, village dans l’État de New York ;
 Tully, ville dans l’État de New York.

Tully, commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Patronyme 
 Alice Tully (1902-1993), chanteuse d'opéra et mécène américaine.
 Jim Tully (1891-1947), écrivain américain
 Montgomery Tully (1904 - 1988), réalisateur et scénariste irlandais.
 R. Brent Tully (1943-), astrophysicien américain.
 Roger Tully (1928- ), danseur, chorégraphe et pédagogue britannique
 Tom Tully (1950 - ), scénariste écossais ayant fait toute sa carrière au sein de l'éditeur britannique Fleetway.
 Tom Tully, (1908-1982) acteur américain
 William Tully (1925- ), joueur américain de tennis

Culture
 La Maison Tully est une des principales familles de la saga du Trône de Fer, de George R. R. Martin.
 Tully est un film sorti en 2000.
 Tully est un film américain de Jason Reitman sorti en 2018.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme